B3 може значити:

 Вітамін B3 — нікотинова кислота.
 B3 — формат паперу.
 B3 — найвідоміша модель органу Хаммонда.
 Forand & Delorn B-3 — канадський броньований снігохід часів Другої світової війни.
 B3 corporation — музичний лейбл, що спеціалізується на жанрі хіп-хоп.